Морта́нь-о-Перш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на захід від Парижа, 100 км на південний схід від Кана, 35 км на схід від Алансона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Нижня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Нормандія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1838 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3694,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Персоналії 
 Еміль-Огюст Шартьє (1868—1951) — французький філософ і літератор: есеїст, критик, публіцист.

Галерея зображень

Посилання 

 Мортань-о-Перш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Мортань-о-Перш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Орн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Орн